Мариэль Лэй Загунис (; род. 3 марта 1985 года в Портленде, штат Орегон) — американская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира. Стала второй американской фехтовальщицей в истории, победившей на Олимпийских играх. Кроме того, Мариэль первой среди фехтовальщиц была выбрана в качестве знаменосца своей сборной на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Родители Мариэль, Роберт и Кэти в молодости занимались греблей. Оба выступали в составе сборной США на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Братья Мариэль, Мартин и Меррик, также являются фехтовальщиками. Мариэль окончила Университет Нотр-Дам, где увлекалась антропологией. Имеет литовские корни.

Спортивная карьера 
Загунис стала первой американкой, выигравшей молодёжный чемпионат мира в 2002 году. Затем в 2003 и 2004 годах она повторила свой успех. Загунис стала самой молодой фехтовальщицей, выигрывавшей чемпионат мира. В октябре 2005 года на чемпионате мира в Лейпциге Мариэль завоевала золото в командных соревнованиях. Год спустя на чемпионате мира в Турине Загунис дошла до финала, где проиграла другой американке Ребекке Уорд. Мариэль стала первой в истории олимпийской чемпионкой в женской сабле на Олимпиаде в Афинах-2004, когда этот вид фехтования был впервые включен в программу игр (только личный турнир), повторила свой успех на Олимпиаде в Пекине-2008. В составе сборной США она дважды завоевывала бронзовые медали олимпиад в командном турнире. Она пять раз фехтовала в финалах личного турнира чемпионатов мира, дважды подряд — в 2009 и 2010 годах завоевав титул чемпионки мира, и трижды выиграв серебряные медали. В составе сборной США она девять раз была призером чемпионатов мира, в том числе трижды завоевывала золотые медали.

Лондон 2012 
к25 июля 2012 года Загунис была выбрана знаменосцем своей национальной сборной на церемонии открытия. Но Мариэль не оправдала возложенных на неё ожиданий. Она проиграла в полуфинале будущей победительнице кореянке Ким Джи Ён 13—15, а в схватке за бронзовую медаль Загунис проиграла украинке Ольге Харлан 10—15.

Токио 2021 
26 июля 2021 года 36-летняя Загунис проиграла в четвертьфинале личного турнира саблисток своей ровеснице россиянке Софье Великой со счетом 8—15, пропустив в концовке боя семь ударов подряд.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на London2012.com 

Фехтовальщики США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Панамериканских игр по фехтованию